Лонгин ().

 Когномен многих известных представителей древнеримского рода Кассиев. Подробнее см.:
 Гай Кассий Лонгин
 Луций Кассий Лонгин

 Лонгин — имя, данное христианским преданием римскому воину, пронзившему бок распятого Иисуса Христа.
 См. также: копьё Лонгина.

 Дионисий Кассий Лонгин — неоплатоник III века н. э.
 Лонгин — имя двух святых мучеников православной церкви:
 пострадал в III в. н. э., память — 24 июня (по старому стилю);
 пострадал в 303 г. н. э., память — 24 апреля (по старому стилю).
 Лонгин Печерский (XIII—XIV века) — вра́тарь, преподобный
 Лонгин (Корчагин) — епископ Русской православной церкви; митрополит Симбирский и Новоспасский.
 Лонгин Коряжемский — преподобный Русской православной церкви.
 Лонгин (Талыпин) — епископ Русской православной церкви; архиепископ Клинский, викарий Московской епархии, представитель РПЦ в Германии.
 Лонгин Яренгский (XVI век) — преподобный.
 Ира, Лонгин Фёдорович

Примечания